Сен-Никола (фр. Saint-Nicolas) — многозначный термин; топоним.

 Сен-Никола — коммуна в Бельгии, располагается в провинции Льеж
 Сен-Никола — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста
 Сен-Никола — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Аррас-2
 Сен-Никола (нидерл. Sint-Niklaas; Синт-Никлас) — город в бельгийской провинции Восточная Фландрия
 Сен-Никола, Иоганн Готфрид (де) — лектор французского языка и словесности в Московском университете

См. также 
 Сен-Никола-дю-Пелем
 Сен-Никола-дю-Пелем (кантон)
 Сен-Никола-де-Бьеф
 Сен-Никола-де-Машерен
 Сен-Никола-де-Пор
 Сен-Никола-де-Пор (кантон)
 Сен-Никола-о-Буа
 Сен-Никола-ле-Сито
 Сен-Никола-ла-Шапель
 Сен-Никола-ла-Шапель